Michel Cosem (né en 1939), écrivain et éditeur français.

 COSEM (Compagnie générale des semi-conducteurs), une ancienne entreprise française de microélectronique, devenue filiale de la Sescosem (Société européenne de semi-conducteurs).
 COSEM (Coordination des Œuvres Sociales Et Médicales), ou Cosem, un centre médico-social créé à Paris en 1945 à l'initiative du docteur Sigismond Hirsch.